Black Mountain kan syfta på:

 Black Mountain (musikgrupp) – musikgrupp från Vancouver
 Black Mountain College – experimentell skola grundad 1933

Australien 

 Black Mountain, Australian Capital Territory, berg, 
 Black Mountain, Queensland, ort,

Nordirland 
 Black Mountain (Belfast), kulle i Nordirland.

USA
 Black Mountain, North Carolina – ort i North Carolina